Gnaphalium alpinum  puede referirse a la:
descrita por Asso y la descrita por Asso ex DC. en 1838 es la Antennaria dioica de Gaertn.
descrita por L. en 1735 es la Antennaria alpina de Gaertn. 
descrita por Lightf. en 1777 es la Omalotheca supina de (L.) DC. 
descrita por Willd. en 1803 es la Antennaria carpatica subsp. helvetica (Chrtek & Pouzar) Chrtek & Pouzar

Referencias